Bóka László (1908(?)–1983) nótaénekes
Bóka László (1910–1964) író, költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, MTA-tag (született: Bóka László Károly)
Bóka László (1965) színháztörténész, színházi újságíró, színigazgató (Bóka B. László)
Boka László (1974) irodalomtörténész, az OSZK Tudományos Igazgatóság vezetője, magyartanár, könyvtáros, kritikus (született: Boka János László)

Jegyzetek